2b2t, или 2builders2tools — многопользовательский сервер Minecraft, созданный в декабре 2010 года. 2b2t — один из старейших работающих серверов, а также самый старый анархический сервер в Minecraft. Мир 2b2t также является самой старой серверной картой в игре, которая не была сброшена с момента её создания. Поскольку сервер является анархическим, он практически не имеет правил, поэтому везде на сервере встречаются гриферство и читерство. Сообщалось, что в октябре 2015 года сервер занимал более 800 гигабайт на диске и стоил 90 долларов в месяц за содержание. По данным владельца сервера, по состоянию на ноябрь 2022 года — этот показатель увеличился до 14 198 гигабайт с более 733 661 уникальных игроков.

История 

В статье Брендана Колдуэлла «Ridealong: The Ruin Of Minecraft’s Most Obscene Server» Джеймс Растлс, игрок 2b2t и блогер, рассказал о появлении 2b2t так:

Сервер 2b2t был создан в конце декабря 2010 года; владелец не известен, но обычно его называют Hausemaster, Hausmaster или Housemaster. В начале существования сервера количество игроков, одновременно находившихся онлайн, колебалось от 50 до 80 человек. Вскоре сервер был разрекламирован на онлайн-форумах, таких как Reddit и 4chan. Участники форума Facepunch Studios во главе с игроком по имени Chezhead присоединились к серверу после поста на форуме в апреле 2011 года. Участники с разных форумов начали совершать рейды друг против друга.

Блогер TheCampingRusher 1 июня 2016 года загрузил на YouTube видео, в котором он играл на 2b2t, что вызвало значительный приток игроков. Некоторое время старые игроки получали приоритет в очереди перед новыми игроками, но через год это было отменено.

В статье Katherine Apostolacus «Аналоги религиозного насилия в Minecraft», анархический сервер Minecraft был описан как многопользовательский сервер с «практическими отсутствующими правилами для всего сервера».

Реакция 
2b2t получил смешанные отзывы от средств массовой информации. Многие новостные ресурсы хвалят анархическую природу сервера, но осуждают его непристойность и враждебность. Другие считают его самым худшим сервером в Minecraft, включая Роберта Гатри из Kotaku и Эндрю Пола из Vice, которые описали этот сервер как «фантастический мир возможностей и ужасов». Брендан Колдуэл из Rock, Paper, Shotgun описал 2b2t как самый непристойный сервер в игре. Крейг Пирсон из PCGamesN назвал его самым отторгающим сервером Minecraft, отметив чёрствость и непристойность 2b2t, проявляющиеся в виде неприличного языка, свастик и токсичных игроков. В 2013 году в ещё одной статье PCGamesN от Джереми Пила был анонсирован Minecraft Realms. Он заявил, что это будет простым и безопасным способом удержания детей подальше от 2b2t, что является следствием сложной и небезопасной природы сервера.

Ройзин Киберд на The Independent и Newsweek описала сервер как тёмную сторону Minecraft, место красоты и ужаса. Киберд назвала сервер адом, заявив, что он «небезопасен», поскольку сервер дает «полную свободу действий для ваших самых темных дел». Киберд пришла к выводу, что привлекательность игры на сервере происходит из-за того, что он выдержал враждебную среду. В статье и видеоролике IGN 2013 года место появления игроков 2b2t было названо одной из шести лучших вещей в Minecraft, описывающая сервер как «финального босса» серверов Minecraft, праздник разрушения и равнодушия. В статье была отмечена склонность 2b2t к гриферству, читерству и непристойным действиям игроков, а также указано, что игроки с толстой кожей должны посетить 2b2t хотя бы один раз. В статье Кэтрин Апостолакус «Аналоги религиозного насилия в Minecraft» автор описала анархическую природу 2b2t как то, чем задумывался Minecraft. Она описала, как богатая история развивалась на сервере с момента его основания.

Примечания 

Серверы Minecraft